

Вяткіно — село, Каргапольський район, Курганська область
 Вяткіно — село, Усть-Пристанський район, Алтайський край